Реч Петрово је проистекла из имена Петар и може значити:

Босна и Херцеговина:
 Петрово, град и сједиште истоимене општине Петрово, Република Српска
 Општина Петрово, општина у Републици Српској
 Петрово Врело, насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ

Србија:
 Петрово (Штимље), насеље у општини Штимље, КиМ

Северна Македонија:
 Петрово (Ђевђелија), насеље у општини Ђевђелија

Бугарска:
 Петрово (Благоевград), насеље у Благоевградској области
 Петрово (Стара Загора), насеље у Старозагорској области

Словачка:
 Петрово (Рожњава), насеље у округу Рожњава

Русија и Украјина:
 Велики број малих насеља

Види још 
 Петрово Село
 Петрово Поље
 Петрова